Bohlin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Birger Bohlin
 Knut Harald Bohlin